L'edizione 2014 della Nigerian Professional Football League ha visto la vittoria finale dei Kano Pillars, che si sono aggiudicati il titolo per la 4ª volta nella loro storia.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 2014
Campionato nigeriano di calcio